Vohemar (district), een district van Madagaskar
Vohemar (stad), de hoofdstad van dit district